Горностаевское сельское поселение 

Горностаевское сельское поселение — в Крыму
Горностаевское сельское поселение — в Рязанской области